Гре́йсон або Ґре́йсон () — чоловіче особове ім'я шотландського походження, бере початок від Grier, скороченої форми імені Gregory (у значенні «пильний»).

Відомі носії імені:
 Грейсон Ченс (; 1997) — американський співак та піаніст.
  (; 1922—1985) — американська акторка, номінантка на премію «Оскар» (1964).

Див. також 
 Грейсон (прізвище)

Шотландські імена